Les Barres, cours d'eau coulant dans le département français du Cher.
 Les Barres, cours d'eau coulant dans le département français de l'Indre.